Соль с приправами:

 Кавказская соль — соль с приправами, входящая в кухню разных народов Кавказа, в частности, Сванская соль.
 Приправленная соль — в англоязычных странах.

См. также 
 Четверговая соль